Dambach pode referir-se a:
 Dambach - comuna na França;
 Dambach-la-Ville 
 Dambach

Desambiguação